Die 1. fotbalová liga 1959/60 war die 29. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 9. August 1959 und endete am 11. Juni 1960.

Meister wurde Aufsteiger Spartak Hradec Králové. Das Team sicherte sich am vorletzten Spieltag den ersten Meistertitel.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1959/60
Fußballsaison 1959/60